Ричард Кадим «Рик» Джексон (; род. , Филадельфия, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, играет на позиции тяжёлого форварда и центрового. Выступает за французский клуб «Печ».

Профессиональная карьера 
После того, как Джексон не был выбран на драфте НБА 2011 года, он отправился играть во Францию за «Роанн».

8 ноября 2012 года Джексон присоединился к клубу Д-Лиги «Санта-Круз Уорриорз». 27 ноября был обменян в «Остин Торос» в результате трёхстороннего обмена с участием «Рио-Гранде Вэллей Вайперс».

27 января 2013 года Джексон поставил свой личный рекорд результативности, сделав 25 подборов, а также набрав 21 очко в выигранном матче против «Рио-Гранде Вэллей Вайперс».

Сезон 2013—2014 провёл в Израиле, выступая за «Хапоэль» (Гильбоа-Галилея).

15 декабря 2014 года Джексон подписал контракт с российским клубом «Красный Октябрь», однако провёл за новый клуб всего 2 игры, после чего его покинул. Остаток сезона 2014—2015 он провёл на Филиппинах и в Венесуэле, играя за местные клубы.

31 октября 2015 года Джексон был выбран под 9-м номером драфта Д-Лиги клубом «Айова Энерджи». 25 ноября он был продан в «Делавэр Эйти Севенерс» в обмен на права на Халифа Уайетта.

Статистика

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 профиль на сайте Eurobasket.com
 профиль на сайте Draftexpress.com
 профиль на сайте Scoresway.com
 профиль на сайте NBAdraft.net

Баскетболисты США
Игроки «Сиракьюс Орандж» (баскетбол)
Игроки БК «Роан»
Игроки «Остин Торос»
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»
Игроки БК «Печ»